Potpeće je lahko:
 Potpeće, Srbija
 Potpeće, Črna gora